Hyper steht für:

 altgriechische Präposition und Vorsilbe („über, oberhalb“), siehe Liste griechischer Präfixe #hyper (Gegenteil: hypo)
 Hyper-Operator, Fortsetzung der herkömmlichen mathematischen Operatoren
 Hyper Hyper, Lied von Scooter (1994)
 Hyper, für 2012 geplante ESA-Sonde zur erdnahen Raumzeit-Messung, siehe Europäische Weltraumorganisation #Vorgeschlagene Projekte
 HyPer (Protein), Variante
 Hyper (Fernsehsender), Polen, Betreiber Canal+ (ab 2001)

Siehe auch:

 Hypa Hypa (Lied von Eskimo Callboy 2020)
 Hüper (Begriffsklärung)